I peptidi natriuretici sono ormoni peptidici che inducono natriuresi, ovvero un aumento dell'eliminazione di sodio attraverso le urine.

Tra questi vi sono:
 il peptide natriuretico atriale (ANP), prodotto dalle cellule muscolari degli atri cardiaci;
 il peptide natriuretico cerebrale (BNP), prodotto principalmente nei ventricoli cardiaci, sebbene inizialmente isolato dal tessuto cerebrale di suino;
 il peptide natriuretico tipo C (CNP), prodotto dalle cellule endoteliali;
 l'urodilatina, prodotta nel tubulo renale distale e collettore.

Note

Bibliografia
 
 

Ormoni peptidici